Мигрон — название нескольких населённых пунктов.
 Мигрон — коммуна во Франции.
 Мигрон — израильское поселение на Западном берегу реки Иордан.